SARAL (acronyme de Satellite with Argos and Altika) est un satellite d'observation franco-indien.
 Saral, est un militaire mongol oïrat dzoungar de la Bannière jaune, sous la Dynastie Qing, en Chine.
 Saral est une zone peuplée du District de Chakwal au Pakistan.